Op Roland Garros 2018 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van woensdag 30 mei tot en met zondag 10 juni 2018.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Bethanie Mattek-Sands en Lucie Šafářová hadden zich niet als koppel voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Mattek-Sands speelde samen met Latisha Chan – zij waren het vierde reekshoofd, maar kwamen niet voorbij de tweede ronde. Šafářová en haar partner Svetlana Koeznetsova waren ongeplaatst – ook voor hen viel het doek na de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Tímea Babos en Kristina Mladenovic, bereikte de kwartfinale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Eri Hozumi en Makoto Ninomiya.

Het als zesde geplaatste Tsjechische duo Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste Japanse koppel Eri Hozumi en Makoto Ninomiya in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Krejčíková had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Siniaková drie.

De Belgische Kirsten Flipkens speelde samen met Sara Errani uit Italië – zij bereikten de tweede ronde. Haar landgenote Alison Van Uytvanck, aan de zijde van de Sloveense Polona Hercog, strandde in de eerste ronde. Ook het Belgisch/Nederlands koppel Elise Mertens en Demi Schuurs verloor hun openings­partij. De Nederlandse Kiki Bertens en haar Zweedse partner Johanna Larsson bereikten de derde ronde, waarin zij het moesten afleggen tegen de latere winnaressen. Haar landgenote Lesley Kerkhove, die met Wit-Russin Lidzija Marozava deelnam, kon na haar eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema Roland Garros

Roland Garros
ITF-toernooi in 2018